Michael Mitchell (n. 1983) – attore statunitense
 Mike Mitchell – regista statunitense
 Michael Mitchell (n. 1987) – giocatore di football americano statunitense
 Mike Mitchell (1956-2011) – cestista statunitense
 Mike Mitchell (n. 1982) – attore statunitense